Die Scottish Football League Division Two wurde 1955/56 zum 50. Mal ausgetragen. Nach Einführung der Division One war es zudem die 50. Austragung als zweithöchste Fußball-Spielklasse der Herren in der Scottish Football League unter dem Namen Division Two. In der Saison 1955/56 traten 19 Vereine in insgesamt 36 Spieltagen gegeneinander an. Jedes Team spielte jeweils einmal zu Hause und auswärts gegen jedes andere Team. Es galt die 2-Punkte-Regel. Bei Punktgleichheit zählte der Torquotient.

Die Meisterschaft gewann der FC Queen’s Park, der sich zusammen mit dem Zweitplatzierten Ayr United den Aufstieg in die Division One sicherte. Die Liga wurde vor Saisonbeginn von 16 auf 19 Mannschaften aufgestockt. Da es aus der Division One keinen Absteiger gab, kamen fünf neue Teams hinzu. Darunter der zweifache Schottische Meister, der FC Dumbarton sowie der FC Stranraer, FC East Stirlingshire, FC Montrose und die Berwick Rangers. Torschützenkönig mit 41 Treffern wurde Peter Price von Ayr United.

Statistik

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

Weblink 
 Scottish Division Two 1955/56 bei statto.com

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1955/56
1955 56